Headhunter (canção) - canção da banda belga Front 242.
 Headhunter (jogo eletrônico) - Jogo eletrônico de 2001.
 Recrutador, em inglês headhunter - pessoa especializada na busca de profissionais talentosos.

Palavras, frases e expressões em inglês